The Witness puede referirse a:

 El testigo (película de 1969), película belga-francesa de 1969 cuyo título internacional es The Witness;
 El testigo (A tanu), película húngara de 1969 de título internacional The Witness;
 The Witness (película de 2018), película surcoreana de 2018;
 The Witness (videojuego), videojuego de 2016 del género rompecabezas.